Кубинский удав, или кубинский гладкогубый удав (), — вид змей из семейства ложноногих, обитающий в Центральной Америке.

Описание 
Общая длина достигает 4,5 м. Голова с широким основанием и притуплённой на конце мордой. Туловище стройное, мускулистое. Окраска коричневая с рисунком из расположенных в шахматном порядке тёмно-коричневых ромбических пятен. Чешуя туловища с характерным для гладкогубых удавов радужным отливом.

Образ жизни 
Предпочитает влажные и сухие редколесья, поросшие деревьями каменистые биотопы. Ведёт древесный образ жизни. Активна днём, только в летние месяцы — ночью. Питается теплокровной добычей: летучими мышами, птицами и грызунами. В поисках добычи нередко забирается в пещеры.

Размножение 
Это яйцеживородящая змея. Половая зрелость наступает в 3 года. Беременность длится 3 месяца, самка рожает 15—20 детёнышей.

Распространение 
Обитает на острове Куба и ряде небольших остров вокруг его побережья.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Geißler, L. 2005. Exkursionen im Westen Kubas. Reptilia (Münster) 10 (6): 42-49
 McDiarmid,R.W.; Campbell,J.A. & Touré,T.A. 1999. Snake species of the world. Vol. 1. Herpetologists’ League, 511 pp.

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1835 году
Ложноногие
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Эндемики Кубы
Таксоны, описанные Габриэлем Биброном